Выршец () — община в Болгарии. Входит в состав Монтанской области. Население составляет 9519 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Выршец
 Горна-Бела-Речка
 Горно-Озирово
 Долна-Бела-Речка
 Долно-Озирово
 Драганица
 Клисурский монастырь
 Спанчевци
 Стояново
 Черкаски

Общины Монтанской области